Voetbalvereniging Sint Jeroen's Club, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging
Sint-Jozefscollege, de naam van een aantal middelbare scholen